W Polsce
 Górne – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Milejów
 Górne – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek 
 Górne – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap 
 Górne – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Pyrzyce
 Górne − część miasta Hajnówka

 Górne – dawna gmina
 Górne – gromada

 miejscowości na Białorusi
 Górne – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim. 

 Inne
 Górne (jezioro) – jedno z pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej.

Zobacz też 
 Górne Maliki, 
 Górne Wymiary